Gli Hamburg Blue Devils sono una squadra di football americano di Amburgo, in Germania.

Con quattro titoli tedeschi e tre Eurobowl, i Blue Devils sono una delle squadre di football più titolate d'Europa. 
Nel 2009 hanno volontariamente scelto di non partecipare alla German Football League, iscrivendosi invece alla terza serie tedesca, la Regionalliga.

Storia
La squadra fu fondata nel 1991 con il nome di Hamburg Hornets, come risultato della fusione tra gli Hamburg Dolphins e gli Harburg Rubberducks.

Nel 1994 la loro seconda squadra, gli Hamburg Grey Devils, si staccò dalla società e si unì agli Hamburg Patriots per formare gli Hamburg Wild Huskies.

Nel 1995 i Blue Devils entrarono a far parte della American Football Bundesliga (che in seguito diventerà German Football League) e l'anno successivo debuttò nella European Football League, che conquistarono nel 1996, 1997 e 1998. Sempre nel 1995 disputarono il Charity Bowl, sconfiggendo per 20-0 i St. Xavier Cougars, in quella che è ricordata come la prima vittoria di una squadra europea contro una squadra universitaria americana. Successivamente hanno disputato incontri amichevoli contro i Florida State Seminoles alumni nel 1997 e contro una selezione di ex-alumni dei Notre Dame Fighting Irish nel 2000.

Dal 2007 la società ha anche una sezione femminile, le Hamburg Blue Devilyns, nata dall'ingresso nella struttura dei Blue Devils delle Hamburg Maniacs (precedentemente parte degli Hamburg Huskies), squadra che aveva disputato nel 2000 il Ladies Bowl.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

Bundesliga/GFL

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Damenbundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

GFL2

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

DBL2

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Regionalliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Verbandsliga (quarto livello)/Oberliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Verbandsliga (quinto livello)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Landesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Tornei internazionali

European Football League (1986-2013)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Football League of Europe

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Palmarès
 3 Eurobowl (1996, 1997, 1998)
 4 German Bowl (1996, 2001, 2002, 2003)
 1 Junior Bowl (1999)
 1 German Indoor Flag Bowl (2004)
 5 German Junior Flag Bowl (1999-2002, 2011)

Sezioni
Fanno parte della società sportiva dei Blue Devils diversi team:

 Hamburg Blue Devils (prima squadra)
 Hamburg Blue Devils II (squadra B)
 Hamburg Blue Devilyns (squadra femminile)
 Hamburg Junior Devils (sezione giovanile)
 Hamburg Blue Devils All-Stars (Flag football)
 Hamburg Flag Devils (Flag football giovanile)
 Hamburg Blue Angels (Cheerleaders)

Evoluzione storica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni